Touch and Go (band), een Engelse jazzpopgroep
 Touch and Go (film uit 1955), een Amerikaanse komische film uit 1955
 Touch and Go (film uit 1986), een Amerikaanse komische film uit 1986
 Touch and Go Records, een Amerikaans platenlabel
 Touch-and-go, oefenmanoeuvre voor vliegtuigpiloten
 Touch and Go (ER)